Зелёный Городок — название населённых пунктов в России:
 Зелёный городок — раннее название Звёздного городка.
 Зелёный Городок — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области.
 Зелёный Городок — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Зелёный Городок — посёлок в Пушкинском районе Московской области.
 Зелёный Городок — посёлок в Первомайском районе Нижегородской области.